chaparral (bioom), een type ecosysteem
 Larrea tridentata, een medicinale plant
 Chaparral (auto), een Amerikaans automerk
 Chaparral (modelauto), een raceauto van modelautofabrikant Champion (modelauto)
 MIM-72 Chaparral, een type luchtdoelraket
 plaatsen:
 Chaparral (New Mexico), in de Verenigde Staten
 Chaparral (Tolima), in Colombia